Флаг Лебя́жского муниципального района Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 14 августа 2015 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Описание флага, утверждённого 25 марта 2005 года, гласило:

«Флаг Лебяжского района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу в 1/5 полотнища; посередине полотнища — сближенные фигуры двух плывущих навстречу друг другу с поднятыми крыльями белых (с чёрными и серыми контурами) желтоклювых лебедей. Фигуры лебедей равноудалены от верхнего и нижнего краёв полотнища на расстояние, равное 1/10 его ширины».

Описание флага, утверждённого 14 августа 2015 года, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу размером 1/2 ширины полотнища; посередине полотнища — сближенные фигуры двух плывущих навстречу друг другу с поднятыми крыльями белых (с чёрными и серыми контурами) желтоклювых лебедей. Фигуры лебедей равноудалены от верхнего и нижнего краёв полотнища на расстояние, равное 1/10 его ширины».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Лебяжского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Композиция флага Лебяжского района является гласной, то есть фигуры лебедей указывают на название района. В геральдике подобный способ создания флага считается классическим.

Лебедь в геральдике — символ красоты, постоянства, верности, чистой любви.

Воздетые крылья лебедей символизируют стремление вперёд, к развитию и совершенству.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, стабильность, интеллект, уважение.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, благородства.

Зелёный цвет — символ природы, жизни, роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, истины, добродетели.

См. также 
Герб Лебяжского района

Примечания 

Флаг